Senzowo () ist ein russischer Ortsname:
 Senzowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (Pabbeln, 1928–1946 Amwalde, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Senzowo, untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (Wolfsdorf, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Senzowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Senzowo (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Senzowo (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod